Nowhere kan syfta på:

 Nowhere (film) – amerikansk film från 1997 i regi av Gregg Araki
 Nowhere (musikalbum) – musikalbum från 1990, av Ride